Бал — танцювальний захід.
 Бал — одиниця виміру.
 Бал — ракетний комплекс.

Див. також 
 Бальні танці
 Бал-маскарад
 Віденський бал
 Бал-Кая